Абдагас II — индо-парфянский царь.

Биография 
Большинство монет Абдагаса II найдены в Систане, где, по всей видимости, он и правил. Также были обнаружены отдельные экземпляры в Арахозии. Монеты Абдагаса II имеют как греческую легенду, так и надписи, сделанные на пехлеви. На них Абдагас именуется «царём царей» и сыном Санабара I. По замечанию специалистов, выявленному нумизматическому материалу присуще достаточно скромное художественное качество. При этом монеты Абдагаса II обладают стилистическим сходством с монетами Пакора, обычно считающегося последним индо-парфянским царём в Сакастане. По мнению М. Алрама, Абдогас II правил незадолго до Пакора. Но Ф. Гренет и О. Бопераччи склоняются к обратной последовательности и относят время правления Абдогаса II к последней четверти I века.

Литература

Ссылки 
 C. Fröhlich. Indo-parthian-dynasty // Encyclopædia Iranica, Vol. XIII, Fasc. 1, pp. 100—103, 2004.

 Исследования
 Grenet F., O. Bopearachchi O. Une monnaie en or du souverain indo-parthe Abdagasès II. Studia Iranica 25, 1996, pp. 219-31.
 Alram M. Die Vorbildwirkung der arsakidischen Münzprägung. Volume 3. — Litterae Numismaticae Vindobonenses, 1987, pp. 136—128.

Правители Индо-парфянского царства